La Romagne (Ardennes) 
La Romagne (Maine-et-Loire)
ook:
gemeenten met de naam Romagne